Elche de la Sierra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Elche de la Sierra (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Elche de la Sierra (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar